Ungur este un nume de familie românesc care se poate referi la: 

 Florica Ungur (n. 1939, Fâșca  d. 2011, Oradea), o cântăreață română
 Adrian Ungur (n. 1985), un jucător de tenis român
 Liana-Gabriela Ungur (n. 1985), o jucătoare română de tenis

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera U
 Ungureanu
 Ungar
 Unger

 Unguriu
 Unguraș
 Ungureni

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești